ou  est un mot anglais signifiant « damné ». Il peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée française diffusée depuis 1998.

Musique 

 , groupe rock ;

 , album de  sorti le  ;

 , chanson d'Eva Avila présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 

 , titre anglais des Maudits, film français de René Clément sorti en 1947 ;
 , titre original des Damnés, film britannique de Joseph Losey sorti en 1963 ;
 , titre anglais des Damnés ( ()), film germano-italien de Luchino Visconti sorti en 1969 ;
 , titre anglais de , film tchèque de  sorti en 2002 ;
  (), film d'horreur américain de Víctor García sorti en 2014.